All I Want (Captain Hollywood Project), een nummer van Captain Hollywood Project uit 1993
 All I Want (Skunk Anansie), een nummer van Skunk Anansie uit 1996
 All I Want (The Offspring), een nummer van The Offspring uit 1997
 All I Want (film), een film uit 2002
 All I Want (Kodaline), een nummer van Kodaline uit 2012